Indeks je lahko:

 urejeno kazalo vsebine knjige ali druge publikacije
 kazalo podatkovne baze 
Index librorum prohibitorum, seznam knjig, čigar branje je Rimskokatoliška cerkev prepovedala; tudi seznam knjig, čigar branje in širjenje prepoveduje država ali druga oblast
 indeks (študij), študentska knjižica, kamor se vpisujejo obiski predavanj in ocene izpitov
 indeks (statistika), razmerje med dvema podatkoma iste vrste
 borzni indeks
 indeksno število, manjša številka ali črka v matematiki]] in tehniki, ki je zapisana nižje od znaka
 Index, Washington, mesto v Združenih državah Amerike
 Akcija Indeks
 EPI - Indeks okoljske učinkovitosti (EPI: angleško - Environmental Performance Index)